A sznúker 2009-2010-es hivatalos világranglistája. A világranglistát versenyzők előző két szezonban szerzett világranglistapontjai összesítése alapján állítják össze, és egy teljes idényre érvényes.

Jegyzetek 
 A korábbi világelső Mark Williams ismét bekerült a legjobb 16 közé, rajta kívül másnak ez nem sikerült.
 Graeme Dott került ki a 16-os elitből, miután 7 egymást követő idényt töltött ott.
 Játékosok a legjobb 16-ban, akik karrierjük legjobb helyezését érték el: Allister Carter 5., Ryan Day 6., Marco Fu 8. és Mark Allen 11. pozícióval.
 A legjobb 32 között három új játékos található: Ricky Walden, Liang Wenbo és Judd Trump. Ketten visszatértek a 32 közé: Michael Holt a 24. és Gerard Greene a 32. helyen. Az öt játékos, akik kikerültek innen: Anthony Hamilton, Dominic Dale, Ian McCulloch, Michael Judge és Ken Doherty a 33., 34., 35., 36. és 44. helyre szorultak.

Külső hivatkozások 
 Chris Turner's Snooker Archive: World Rankings (2000/2001 - 2009/2010)
 WWW Snooker: World Rankings 2009/2010

Snooker-világranglista